Mary Cleave - uma ex-astronauta
Maureen Cleave - uma jornalista britânica que trabalhou no London Evening News

Desambiguação